Sainte-Hélène (Gironde)
 Sainte-Hélène (Lozère)
 Sainte-Hélène (Morbihan)
 Sainte-Hélène (Saône-et-Loire)
 Sainte-Hélène (Vosges)
ook:
Sainte-Hélène-Bondeville, Seine-Maritime
Sainte-Hélène-du-Lac, Savoie 
Sainte-Hélène-sur-Isère, Savoie

Zie ook
Helena (heilige)